Reudenbach steht für:
 Reudenbach, Ortschaft der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Reudenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Reudenbach (* 1952), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Michael Reudenbach (* 1956), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Reidenbach